John C. Calhoun (1782–1850) – amerykański polityk, działacz Partii Demokratyczno-Republikańskiej, 7. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych
 John B. Calhoun (1917–1995) – amerykański etolog i badacz-behawiorysta
 John Calhoun (1925–2010) – amerykański skoczek do wody, olimpijczyk

Zobacz też 
 USS John C. Calhoun (SSBN-630)